Det fønikiske alfabet stammer fra omkring 1000 f.Kr. og er blevet afledt af et ægyptisk alfabet fra omkring 1800 f.Kr..

Mange moderne alfabeter antages at være afledt af det fønikiske alfabet, f.eks.: hebraisk, arabisk, græsk og latin. (Det sidste via det gamle italiske alfabet).

Ligesom proto-sinaitisk, arabisk og hebraisk er det fønikiske alfabet et konsonantalfabet, (en abjad), og indeholder ingen symboler for vokallyde. Vokallydene afledes af konsonantkonteksten.

Fønikiske inskriptioner er blevet fundet i mange arkæologiske udgravninger i tidligere fønikiske byer og kolonier omkring Middelhavet, såsom Byblos (i det nutidige Libanon) og Kartago (i det nutidige Tunesien).

Alfabetet

Kommentarer 
 Bogstaverne blev oprindeligt ristet i sten (runesten).
 Fønikisk blev som regel skrevet fra højre mod venstre, med tekstlinjer i vekslende retninger – bogstaveligt, som en okse drejer – slangeformet ligesom nogle norrøne runesten.

Se også 
 Fønikerne
 Los Lunas dekalog stenen (ved foden af Hidden Mountain, nær Los Lunas, New Mexico)

Eksterne henvisninger 

 Phoenicia.org , Phoenician Inscriptions Around the World 
 Ancient Scripts.com (Phoenician) 
 Omniglot.com (Phoenician alphabet) 
 GNU FreeFont unicode truetype skriftstype til bl.a. Mac OS X og Windows med bl.a. de fønikiske tegn kan downloades her: GNU FreeFont , download , tegndækning 
 Unicode truetype skriftstype med bl.a. de fønikiske tegn kan downloades her (nogle tegn har "demo" indlejret lodret eller vandret): ALPHABETUM Unicode font 

Runealfabeter
Fønikien
Verdensminde